Фортис () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фортис, Алессандро — итальянский политик и государственный деятель, премьер-министр Италии.
 Фортис, Альберто (1741—1803) — итальянский писатель, путешественник, учёный-натуралист и этнограф.
 Фортис, Альберто (род. 1955) — итальянский музыкант.
 Фортис, Леоне (1828—1895) — итальянский писатель и журналист.
 Фортис, Луиджи — генерал Общества Иисуса (иезуиты), двадцатый по счёту глава ордена и второй после его восстановления в 1814 году.